Jože Klemenčič je lahko:
 Jože Klemenčič (častnik)
 Jože Klemenčič (smučarski tekač)